Yanlou kan syfta på följande platser:

Kina 

 Yanlou (socken i Kina, Shandong), 
 Yanlou (socken i Kina, Henan), 

Robotskapade Kinaförgreningar